Palo Dulce kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palo Dulce, Jalisco, ort, 
 Palo Dulce, Mexico City, ort, Milpa Alta, 

Robotskapade Mexikoförgreningar